Název Slatinice má více obcí:
 Slatinice – obec v okrese Olomouc
 Slatinice (Most) – zaniklá obec v okrese Most

Související články 
 Slatina
 Slatiny (rozcestník)